Fifer ist der Nachname von

 James Fifer (1930–1986), US-amerikanischer Ruderer
 Joseph W. Fifer (1840–1938), US-amerikanischer Politiker